Rutland peut faire référence à :

Prénom masculin 
 , chanteur britannique.
 Rutland Boughton, compositeur britannique.

Patronyme 

 , chorégraphe américain.

Toponyme

Rutland, un comté des Midlands de l'Est.

Rutland, une ville du Dakota du Nord ;
 Rutland, un village du comté de LaSalle dans l'Illinois ;
 Rutland, une ville du comté de Humboldt, en Iowa ;
 Rutland, une ville dans le Massachusetts ;
 Rutland, ville située en Ohio ;
 Rutland, une ville du comté de Jefferson, dans l'État de New York ;
 Rutland, une ville de l'État du Vermont ;
 .

Autres 
 
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis